Wikander ist der Familienname folgender Personen:
 David Wikander (1884–1955), schwedischer Musikwissenschaftler, Organist und Komponist
 Eva Wikander (1947–2002), schwedische Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Hjalmar Wicander (1860–1939), schwedischer Unternehmer
 Ola Wikander (* 1981), schwedischer Schriftsteller, Übersetzer und Theologe
 Örjan Wikander (* 1943), schwedischer klassischer Archäologe
 Stig Wikander (1908–1983), schwedischer Religionswissenschaftler, Indologe, Iranist und Autor
 Ulla Wikander (1915–2014), schwedische Schauspielerin

Siehe auch:
 Vikander